Der fidele Bauer – operetta del 1907 composta da Leo Fall

Der fidele Bauer – film del 1927 diretto da Franz Seitz (venne poi distribuito anche negli USA nel 1929)
Der fidele Bauer – film del 1951 diretto da Georg Marischka